Les NRJ Music Awards 2002 ont lieu le samedi  à Cannes, présentés par Anthony Kavanagh.

Performances

Nommés

Lien externe 

  Site officiel des NRJ Music Awards

2002